Запасной игрок, в спорте — игрок, находящийся в запасе у команды (на скамейке запасных).

 Запасной игрок (фильм) — советская кинокомедия 1954 года.
 Запасные игроки — американская кинокомедия 2006 года.